Le terme sarigue est un mot français d'origine tupi qui peut désigner plusieurs animaux en français.

Marsupiaux 
 Sarigue, nom donné en français aux marsupiaux d'Amérique, synonyme d'opossum.
 Sarigue - toute espèce de la famille des Didelphidés
 Sarigue d'Amérique du Nord ou Sarigue de Virginie - Didelphis virginiana
 Sarigue aquatique - Chironectes minimus
 Sarigue de Colombie - Marmosa handleyi
 Sarigue d'eau - Chironectes minimus
 Sarigue à oreilles blanches - Didelphis albiventris
 Sarigue à oreilles noires - Didelphis marsupialis
 Sarigue du Sud-Est brésilien - Didelphis aurita
 etc.

Autre 
 Sarigue de Cuvier ou Sarigue de Montmartre, noms commun habituellement donnés à l'espèce fossile Peratherium cuvieri, trouvée dans les carrières de Montmartre.
 Le DC-8 Sarigue est un avion de renseignement électronique mis en œuvre par l'Armée de l'air française entre 1977 et 2004.

Notes et références

Voir aussi 
 Liste alphabétique des noms vernaculaires des marsupiaux
  (homonymie)
  (homonymie)
  (homonymie)

Marsupial (nom vernaculaire)
Didelphidae
Nom de marsupial ambigu